Ria van Velsen (turnster) (1939), Nederlands turnster
Ria van Velsen (zwemster) (1943), Nederlands zwemster